Kasper Dolberg Rasmussen (ur. 6 października 1997 w Silkeborgu) – duński piłkarz, występujący na pozycji napastnika w niemieckim klubie TSG 1899 Hoffenheim do którego jest wypożyczony z OGC Nice oraz w reprezentacji Danii.

Kariera klubowa 
Treningi piłkarskie rozpoczął w GFG Voel. W 2009 trafił do Silkeborg IF. W pierwszej drużynie tego klubu zadebiutował 17 maja 2015 w przegranym 0:2 meczu z Brøndby IF. W styczniu 2015 podpisał trzyletni kontrakt z AFC Ajax obowiązujący od 1 lipca 2015. W maju 2016 przedłużył kontrakt z klubem do 30 czerwca 2021. W pierwszym zespole Ajaksu zadebiutował 26 lipca 2016 w zremisowanym 1:1 meczu eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów z PAOK-iem Saloniki, w którym strzelił gola. Został wybrany największym duńskim talentem roku 2016. W sezonie 2016/2017 wygrał nagrodę Johana Cruyffa przyznawaną najbardziej utalentowanemu zawodnikowi sezonu w lidze holenderskiej. W sierpniu 2019 przeszedł do OGC Nice.

Kariera reprezentacyjna 
Młodzieżowy reprezentant Danii w kadrach od U-16 do U-21. W seniorskiej reprezentacji zadebiutował 11 listopada 2016 w wygranym 4:1 meczu z Kazachstanem. 3 czerwca 2018 znalazł się w grupie 23 zawodników powołanych na mistrzostwa świata.

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na dzień 1 stycznia 2023)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 3 czerwca 2022)

Życie prywatne 
Syn Flemminga Rasmussena i Kirsten Dolberg. Ma dwie siostry: Kristinę i Freję.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie klubu 

Reprezentanci Danii w piłce nożnej
Piłkarze Silkeborgu IF
Piłkarze AFC Ajax
Piłkarze OGC Nice
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Ludzie urodzeni w Silkeborgu
Urodzeni w 1997
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022